Wabo (scooter), een scootermerk
Wabo (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een Nederlandse wet
 Werkhovense Autobus Onderneming (WABO), een voormalig busbedrijf tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht
Wabo (Papoea-Nieuw-Guinea), een plaats in Papoea-Nieuw-Guinea